De Linie (natuurgebied), een natuurgebied in de Belgische gemeenten Lokeren en Moerbeke
 De Linie (wijk), een woonwijk in de Nederlandse stad Groningen
 De Linie (Belgisch tijdschrift), een voormalig Vlaams weekblad